Momentum peut désigner :
 Momentum, un indicateur d'analyse technique utilisé par les intervenants en bourse.
 , une biennale d'art contemporain à Moss en Norvège.
 Momentum peut être un anglicisme pour la quantité de mouvement (le produit de la masse et de la vitesse en physique mécanique).
 Momentum, un jeu télévisé diffusé sur France 2.
 Mouvement Momentum, un parti politique hongrois.
 Momentum, un mouvement politique britannique.
 L'Institut Momentum, un think tank français consacré aux problématiques de l'Anthropocène et des politiques de décroissance.
 Momentum Perkins, 1997, un genre de Coléoptères de la famille des Dryopidae

Voir aussi